Nakano è stata la terza donna ad eseguire il triplo axel e in una competizione ufficiale.
Nel 2002 ha vinto la medaglia di argento ai Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura, nell'individuale femminile.

Palmarès

Altri progetti

Collegamenti esterni